Kapusta morska – sałatka wytwarzana z listownicy 

Potoczna nazwa kilku jadalnych roślin lub glonów morskich:
 modrak morski
 listownica